

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19, w tym 6 podstawowych
 Smyków – część miasta Bochnia
 Smyków – część wsi Ostrów Szlachecki w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Smyków – część wsi Dębno w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Dębno
 Smyków – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Radgoszcz 
 Smyków – część wsi Sławno w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów
 Smyków – część wsi Gliny Małe w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Borowa
 Smyków – część wsi Chorzelów w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec
 Smyków – część wsi Wierzchowiny w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne
 Smyków – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Przyrów 
 Smyków – część wsi Osowa w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Smyków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Daleszyce 
 Smyków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków 
 Smyków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków 
 Smyków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Smyków 
 Smyków – przysiółek wsi Podgrodzie w woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów
 Smyków – przysiółek wsi Worowice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów
 Smyków – przysiółek wsi Zagorzyce w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Smyków – część kolonii Jaroszówka w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy
 Smyków – część wsi Nasławice w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów

Miejscowość na Ukrainie 
 Smyków – wieś w rejonie sokalskim (obwód lwowski)
 Smyków – wieś w rejonie demidowskim (obwód rówieński)

Zobacz też 
 Smyków-Boroniewskie
 Smykowo